Пігмеї (міфологія)
 Пігмеї (раса)